Diaprepesilla är ett släkte av fjärilar. Diaprepesilla ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Diaprepesilla